Heibges ist der Familienname folgender Personen:

Stephan Heibges (1888–1938), deutscher Altphilologe und Gymnasialdirektor
Wolfgang Heibges (1922–2005), deutscher Marineoffizier